Гробни́ца Богоро́дицы — одна из главных христианских святынь; гробница, где, согласно Священному Преданию, апостолами была погребена Пресвятая Богородица. На третий день после похорон гробница была обнаружена пустой.

Находится в Гефсимании, у подножия западного склона Елеонской горы, в долине Кедрон, в Восточном Иерусалиме. Над гробницей сооружен пещерный храм Успения Богородицы, который принадлежит Иерусалимской православной церкви и Армянской церкви. Сирийская и Коптская православные церкви имеют доступ для совершения богослужений.

Погребение Богородицы 

Согласно церковному преданию, Богородица скончалась в Иерусалиме на горе Сион. Апостолы похоронили Её в Гефсимании, где находилась гробница Её родителей Иоакима и Анны, а также гробница Иосифа Обручника. Апокриф «Cказание об успении Святой Богородицы» (написан не ранее IV века) сообщает, что Богородица была похоронена апостолами «в Гефсимании в новом гробе». Отсутствовавший при погребении апостол Фома пришёл через три дня в Гефсиманию и попросил открыть гроб, чтобы проститься с Марией. Открытый гроб оказался пустым.

Повествование, известное как «Евфимиева история» (, написано, вероятно, Кириллом Скифопольским в V веке), рассказывает о том, как император Маркиан и его жена Пульхерия попросили мощи Девы Марии у Ювеналия, Патриарха Иерусалимского, когда он присутствовал на Халкидонском соборе (451). Согласно рассказу, Ювеналий ответил, что на третий день после погребения гробница Богородицы была обнаружена пустой, только Её плащаница сохранилась в церкви в Гефсимании. В 452 году плащаница была отправлена в Константинополь, где хранилась во Влахернской церкви.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

История 
Первое письменное упоминание о церкви на этом месте датируется VI веком, когда над гробницей Богородицы была построена круглая церковь императором Маврикием Тиберием. Храм был разрушен персами в 614 году. Затем церковь была перестроена и стала иметь два уровня.
 
В VII веке гробница Богородицы была вскрыта по решению Шестого вселенского собора, по преданию, в ней были найдены пояс и погребальные пелены.

Затем церковь вновь была разрушена (вероятно при Аль-Хакиме в 1009 году), но гробница Богородицы оставалась сохранной. Крестоносцы восстановили церковь также двухэтажной в 1130 году и сделали храмом бенедиктинского монастыря, назвав «Аббатская церковь Пресвятой Девы Марии Иосафата». Монастырский комплекс включал ранние готические колонны, красно-зелёные фрески и три защитные башни. Королева Мелисанда, дочь короля Балдуина II, была похоронена в нижней церкви в 1161 году.

Церковь была разрушена воинами Салах-ад-Дина, взявшими Иерусалим в 1187 году, но нижний уровень с гробницей сохранился, поскольку мусульмане почитают Марию как мать пророка Исы.

С 1363 по 1757 год церковь принадлежала францисканцам. Затем турки передали храм Иерусалимской православной церкви и Армянской церкви. Сирийская и Коптская православные церкви получили лишь право на совершение богослужений.

Описание 
Храм находится под землёй, вход в него с юга. От входа вниз ведет широкая каменная лестница из 48 ступеней. Подземная церковь имеет форму креста, и в ней находится мраморная кувуклия (то есть небольшая часовня, чуть более чем 2 x 2 м) с гробом Богородицы. Кувуклия имеет два входа, один с запада, второй с севера. Обычно паломники заходят в западный, а выходят через северный вход. За кувуклией, в восточной части храма, находится почитаемая чудотворной Иерусалимская икона Божией Матери русского письма, которая помещена в киот из розового мрамора. Слева от неё, у стены, расположен православный жертвенник. С южной стороны кувуклии, вероятно в начале XVII века, во время турецкого владычества, был устроен михраб, так как мусульмане также почитают Деву Марию, и турки использовали церковь в качестве мечети.

Основной объём храма имеет размер примерно 34 м в длину, с востока на запад, и 6 м в ширину, с севера на юг. Лестница, ведущая в храм, имеет ширину примерно 6,5 м.

Приделы и престолы 

Церковь имеет по меньшей мере девять престолов, и в настоящее время в ней совершают богослужения православные и представители древневосточных православных церквей (армянской, коптской и сиро-яковитской). Католические и протестантские богослужения в храме не совершаются.
 Православный престол (главный) — внутри кувуклии, непосредственно над ложем Божией Матери, на высоте чуть более 0,5 м над ним. С недавних пор армяне получили право совершать на нём службу. Над престолом висят лампады.
 Православный придел Святых Иоакима и Анны — справа при спуске по лестнице, на 23-й ступени. Здесь погребена королева Мелисанда, о чём свидетельствует надпись на вмурованной в пол каменной плите.
 Православный престол в честь святого Иоакима — у восточной стены придела Иоакима и Анны. По преданию, он похоронен под этим престолом.
 Православный престол в честь святой Анны — у северной стены придела Иоакима и Анны. По преданию она похоронена под этим престолом.
 Армянский придел Праведного Иосифа Обручника — слева при спуске, примерно в середине лестницы, с 1814 года принадлежит армянам.
 Армянский престол в честь праведного Иосифа Обручника — по преданию, он погребён под этим престолом.
 Православный престол в честь святого первомученика Стефана — сразу при сходе с лестницы на правой стороне у стены.
 Православный престол в честь святого Николая — в северной части храма.
 Армянский престол — пристроен снаружи к западной стене кувуклии, слева от входа в неё.
 Сиро-яковитский престол — около северного выхода из кувуклии, в особом небольшом приделе.
 Коптский престол — в западной части церкви.

Свидетельство игумена Даниила 

В начале XII века паломник игумен Даниил впервые описал гробницу Богородицы на русском языке в сочинении «Житие и хождение игумена Даниила из русской земли»:

Расположен гроб святой Богородицы на ровном месте: была высечена в камне небольшая пещерка с маленькими дверьми, чтобы мог, наклонясь, войти человек; а в глубине той пещеры, напротив дверец, как бы скамья высечена в том же пещерном камне, — на той скамье и было положено тело Пречистой Владычицы нашей Богородицы, и оттуда же взято было в рай, оставаясь нетленным. По высоте пещерка та повыше человеческого роста, а в ширину четыре локтя и так и так; снаружи она, как терем, красиво отделана мраморными плитами. А сверху над гробом святой Богородицы была выстроена очень большая клетская церковь во имя святой Богородицы Успения; ныне же разорено погаными то место. Расположен гроб святой Богородицы внизу под великим алтарём этой церкви.

Галерея

См. также 

 Монастырь Успения Пресвятой Богородицы (гора Сион)
 Дом Богородицы (Эфес)

Примечания

Ссылки 
 Гефсимания (подземный храм Гробницы Пресвятой Богородицы)
 Tomb of the Blessed Virgin Mary // Catholic Encyclopedia
 Архимандрит Августин (Никитин). Святыни Елеона (по запискам русских паломников). Часть 1. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании. Гробница Пресвятой Богородицы.

Богородица
География Евангелий
Достопримечательности Иерусалима
Храмы Иерусалима
Места паломничества
Усыпальницы
Храмы Успения Богородицы
Храмы Богородицы в Израиле